Джордж Эндрю Рейснер (; 5 ноября 1867, Индианаполис, Индиана, США — 6 июня 1942, Гиза, Египет) — американский археолог-египтолог.

После исследований в Джебель-Баркале обнаружил, что нубийские фараоны были захоронены не в самих пирамидах, а за их пределами. Нашёл череп нубийки (он полагал, что она была королевой), который хранится в коллекции музея археологии и этнологии Гарвардского университета. Восстановил последовательность правления царей Куша.

Помимо исследований Нубии, известен обнаружением гробницы царицы Хетепхерес (матери фараона Хеопса) и изучением мастаб.

В 1889 году — главный тренер по американскому футболу сборной Университета Пердью.

Периоды жизни 
 1897—1899: Классифицировал Египтологическою коллекцию египетского музея в Каире
 1899—1905: Возглавлял Херстскую экспедицию Калифорнийского университета для исследования захоронений вокруг Коптоса
 1905: Опубликовал Херстский медицинский папирус, обнаруженный в 1901 году во время экспедиции
 1905—1914: Был ассистентом профессора египтологии в Гарвардском университете
 1907—1909: Руководил археологическими исследовании в Нубии (Нилотский Судан) для египетского правительства
 1910—1942: Хранитель египетских коллекций в Музее изящных искусств Бостона
 1914—1942: Профессор египтологии в Гарвардском университете
 1916—1923: Исследовал пирамиды Мероэ, раскопал храм в Напате
 1931: Написал книгу «Микерин»
 1942: Опубликовал финальную работу История некрополя Гизы

Египтологи США
Археологи США
Тренеры США
Члены Германского археологического института
Члены Саксонской академии наук